Bettaque ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Bettaque (* 1922), deutscher Professor für Verfahrenstechnik und Wasserversorgung 
 Katharina Senger-Bettaque (1862–nach 1927), französisch-deutsche Opernsängerin (Sopran)